Pittaluga est un patronyme porté notamment par :

 Antonio Pittaluga (1676 - 1716), peintre italien baroque ;
 Antonio Pittaluga (1684 - 1776), sculpteur italien baroque ; 
 Francesco Pittaluga (1913-2016), rameur italien ;
 Gustavo Pittaluga Fattorini (1876 - 1956), médecin italien, père de Gustavo Pittaluga González del Campillo ;
 Gustavo Pittaluga González del Campillo (1906 - 1975), compositeur, chef d'orchestre et essayiste espagnol ;
 Juan Pittaluga (né en 1960), cinéaste franco-uruguayen.